Лунчиле има више значења:

 Лунчиле (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Лунчиле (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији